Loots ist der Familienname folgender Personen:

 Celeste Loots, südafrikanische Schauspielerin
 Jannie Loots (1914–1998), südafrikanischer Politiker
 Marzaan Loots (* 2001), südafrikanische Hürdenläuferin